Réorganisation de 1720
 Réorganisation de 1759
 Réorganisation de 1795
 Réorganisation de 1816
 Réorganisation de 1820
 Réorganisation de 1829
 Réorganisation de 1833
 Réorganisation de 1854
 Réorganisation de 1867
 Réorganisation de 1873
 Réorganisation de 1924

Voir aussi